Francesco Coppola peut faire référence à:
 Francesco Coppola, armateur naval italien du 15 siècle ;
 Francesco Coppola, joueur de football à cinq italien;
 Francesco Coppola, homme politique italien;
 Francesco Coppola, chimiste italien;
 Francesco Maria Coppola, évêque italien;
 Francesco Coppola Castaldo, peintre italien.